Николка Первая — топоним на полуострове Камчатка, в Мильковском районе Камчатского края России.
 Николка Первая — приток Камчатки.
 Река Николка-первая — прежнее название ООПТ «Урочище река Николка»